Arthur Fils e Giovanni Mpetshi Perricard erano i campioni in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione (Fils ha deciso di non partecipare, mentre Mpteshi Perricard non era eleggibile per superamento età).

Edas Butvilas e Mili Poljičak hanno conquistato il titolo sconfiggendo in finale Gonzalo Bueno e Ignacio Buse con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Edas Butvilas /  Mili Poljičak (campioni)
  Gonzalo Bueno /  Ignacio Buse (finale)
  Nishesh Basavareddy /  Victor Lilov (primo turno)
  Bruno Kuzuhara /  Coleman Wong (secondo turno) 

 Jakub Menšík /  Olaf Pieczkowski (secondo turno)
 Kilian Feldbausch /  Paul Inchauspé (primo turno)
 Peter Benjamín Privara /  Dino Prižmić (primo turno)
 Daniel Vallejo /  Martín Antonio Vergara del Puerto (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone da rolandgarros.com
 Tabellone da ITFtennis.com

Open di Francia 2022